

Toponyme 

 Airain, une rivière française  du Cher.

Autre 
Airain peut désigner :
 Airain, un terme vieilli désignant un alliage de cuivre.

Voir aussi 
 La Lyre d’airain (1841), un poème du recueil Iambes et poèmes d’Auguste Barbier
 L'Âge d'airain (1877), la première statue en bronze d’Auguste Rodin
 Taureau d'airain, un instrument de supplice
 Loi d'airain de l'oligarchie, un concept sociologique
 Loi d'airain des salaires, un concept économique